Irmler ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Irmler (1695–1762), deutscher Sänger 
 Hans Joachim Irmler (auch Jochen Irmler; * 1950), deutscher Musiker und Musikproduzent 
 Heinrich Irmler (1911–2002), deutscher Bankmanager
 Heinz Irmler (* 1942), österreichischer Musiker
 Henning Irmler (* 1958), deutscher Rechtsanwalt in Schwerin
 Ida Irmler (* 2001), deutsche Schauspielerin 
 Johann Christian Gottlieb Irmler (1790–1857), deutscher Klavierbauer
 Lukas Irmler (* 1988), deutscher Slackliner
 Rudolf Irmler (1907–1999), deutscher Theologe
 Sarah Irmler (* 1997), deutsche Handballspielerin
 Werner Irmler (* 1930), deutscher Nachrichtendienstmitarbeiter

Weiteres:
 J. G. Irmler, Klavierhersteller in Leipzig, Sachsen